Киргизка:

Представительница киргизского народа.

Реки 
 Большая Киргизка (в верховье Киргизка) — река в Томской области, приток Томи.
 Малая Киргизка — река в Томске, приток Большой Киргизки.
 Киргизка — приток Яи в Кемеровской области.

Населённые пункты 
 Киргизка — деревня в Октябрьском районе Томска;
 Киргизка — посёлок в Ленинском районе Томска.